Dixiecrat é um termo usado antigamente para designar o partido "States' Rights Democratic Party" nos Estados Unidos (SRDP - Partido Democrata para o Direito dos Estados, em tradução livre), mas continua a ser empregado para designar os membros da Região Sul dos Estados Unidos.

O SRDP foi um partido político segregacionista nos Estados Unidos. Separou-se do Partido Democrata em meados do século XX para defender o que designava por "southern way of life" (modo de vida sulista) contra a opressão do governo federal. Concorreu com o candidato Strom Thurmond à eleição presidencial de 1948, tendo obtido cerca de 2,4% dos votos.

Outro termo, com carácter histórico, é o do Southern Democrat  que continua a designar igualmente o conjunto dos eleitos pelo Partido Democrata nos antigos estados confederados. 

Hoje em dia, o States' Rights Democratic Party desapareceu e os Southern Democrats atuam ao nível da política local dos estados ou a nível nacional nas listas do Partido Democrata. 

Politicamente, os Southern Democrats são populistas.

Partidos políticos extintos dos Estados Unidos
Racismo
Tendências internas de partidos políticos